Whiplash – singel Metalliki
 Whiplash – amerykański film 
 Whiplash – amerykański zespół muzyczny